Le Clain est une rivière française, affluent de la Vienne.

Clain est un nom de famille très répandu dans l’île de La Réunion, porté par :
Fabien Clain (1978-2019), djihadiste français ;
Gilbert Clain (1949-2021), sculpteur français ;
Médéric Clain (1976-), coureur cycliste français ;
 Pablo Clain (1652-1717), prêtre jésuite, missionnaire et scientifique.

Homonymie de patronyme
Patronyme réunionnais